Константин Максимов:
 Максимов, Константин Александрович (1917—2007) — советский военный деятель, политработник.
 Максимов, Константин Гордеевич (1894—1937) — русский революционер, советский политический деятель.
 Максимов, Константин Мефодьевич (1913—1994) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), народный художник РСФСР (1980), лауреат Сталинских премий (1950, 1952).
 Максимов, Константин Николаевич (род. 1937) — председатель Народного Хурала Республики Калмыкия, член Совета Федерации России (1996—1999).